Kading ist

ein Ortsname:
 Kading (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kading (Pilsting),  Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Kading (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

 Kading (Gemeinde Maria Saal), Katastralgemeinde von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

ein Familienname:
 Charles A. Kading (1874–1956), US-amerikanischer Politiker